Fundação Bienal de São Paulo - a instituição encarregada de promover e organizar a Bienal Internacional de Arte de São Paulo
Bienal Internacional de Arte de São Paulo - exposição de artes que, como o nome indica, ocorre a cada dois anos na cidade de São Paulo
Bienal Internacional do Livro de São Paulo - evento cultural organizado pela Câmara Brasileira do Livro, que reúne várias editoras brasileiras e estrangeiras para apresentar lançamentos e seus títulos

Desambiguação